Alnwick – cittadina e centro amministrativo dell'omonimo distretto inglese.
 Alnwick – distretto della ragione di Northumberland, nel nord dell'Inghilterra.
 Ben Alnwick – calciatore inglese
 Jak Alnwick – calciatore inglese